Mottl oder Mottlová ist der Familienname folgender Personen:

 Barbora Mottlová (* 1986), tschechische Schauspielerin und Sängerin 
 Bernd Mottl (* 1965), deutscher Theater-Regisseur
 Danuše Mottlová (* 1948), tschechische Politikerin  
 David Mottl (* 1977), deutscher Koch
 Erika Mottl (* 1942), österreichische Schauspielerin
 Felix Mottl (1856–1911), österreichischer Dirigent und Komponist
 Henriette Mottl-Standhartner (1866–1933), österreichische Opernsängerin (Sopran)
 Maria Mottl (1906–1980), ungarisch-österreichische Paläontologin
 Ronald M. Mottl (* 1934), US-amerikanischer Politiker
 Sibylle Mottl-Link (* 1971), deutsche Ärztin und Kinderbuchautorin
 Sonja Mottl (1923–2014), österreichische Opern- und Operettensängerin (Sopran)
 Václav Mottl (1914–1982), tschechoslowakischer Kanute